

Aziende 
Radiodiffusion-Télévision Ivoirienne – azienda radiotelevisiva ivoriana
Reti Televisive Italiane – società di produzione multimediale italiana
RTI Music – etichetta discografica italiana
Radio Tele International – azienda radiotelevisiva italiana
RTI Rete Televisiva Italiana – canale televisivo italiano
Radio Taiwan International – azienda radiotelevisiva taiwanese
RTI International Metals – azienda siderurgica statunitense
RTI Producciones – azienda radiotelevisiva colombiana

Altro 
RTI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'Isola Roti (Indonesia)
RTI International – organizzazione non a scopo di lucro con sede nella Carolina del Nord (USA)
RTI – in ambito giuridico, è l'abbreviazione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, altra denominazione della associazione temporanea di imprese